Lechtermann ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Lechtermann (* 1960), deutsche Fernsehmoderatorin, Buchautorin und Medientrainerin
 Christina Lechtermann (* 1971), deutsche Germanistin